Melanotaeniidae är en familj av fiskar. Melanotaeniidae ingår i ordningen silversidartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Melanotaeniidae 74 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Melanotaeniidae